Санто Доминго Озолотепек има више значења:

 Општина Санто Доминго Озолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Озолотепек (Санто Доминго Озолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику